Luca Margaroli e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non difenderlo partecipando al concomitante torneo di Cordenons (Margaroli) e agli US Open (Polášek).

In finale Artem Sitak e Igor Zelenay hanno sconfitto Karol Drzewiecki e Szymon Walków con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Artem Sitak /  Igor Zelenay (campioni)
  André Göransson /  Gonçalo Oliveira (primo turno)

  Sander Arends /  David Pel (semifinali)
  Andrėj Vasileŭski /  David Vega Hernández (quarti di finale)

Wildcard 

  Lukáš Klein /  Michael Vrbenský (quarti di finale)
  Zdeněk Kolář /  Lukáš Rosol (quarti di finale)

  Andrew Paulson /  Dalibor Svrčina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open Challenger 2020